Il toponimo Prusy può riferirsi a diverse località:

Prusy, comune del dipartimento dell'Aube

Prusy, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou